Широко шагая:

Трилогия:

 Широко шагая (фильм, 2004)
 Широко шагая 2: Расплата
 Широко шагая 3: Правосудие в одиночку

Другие фильмы:

 Широко шагая (фильм, 1973)
 Широко шагая. Часть два